Богусла́вка (), село, Богуславский сельский совет, Боровский район, Харьковская область.

Является административным центром Богуславского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Загрызово, Лозовая и Новая Кругляковка.

Географическое положение 
Село Богуславка находится на левом берегу Оскольского водохранилища (река Оскол) в месте впадения в него небольшой реки Лозовая.
Между селом и водохранилищем расположен небольшой лесной массив (сосна).
Выше по течению расположено село Загрызово.

История 
1785 — дата первого упоминания об этом поселении.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 - 1943 гг. была оккупирована немецкими войсками. 

В 1988 году здесь было построено здание Дома культуры с залом на 400 мест, административными помещениями, школой искусств и кафе.

Население по переписи 2001 г. составляло 1330 (614/716 м/ж) человек.

Во время вторжения России на Украину село было оккупировано российской армией, а 4 октября было освобождено армией Украины.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и птице-товарная фермы.
 «Зоря», Агрофирма. Откорм крупного рогатого скота.
 «Славутич», сельскохозяйственное ООО.

Транспорт 
Через село проходит железная дорога, станция им. Олега Крючкова.
По селу проходит автомобильная дорога .

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 35 чел.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)